Azaila kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Azaila (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Azaila (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar